Качаник () — община в Косово, входит в Урошевацкий округ.

Занимаемая площадь — 294 км.

Административный центр общины — город Качаник. Община Качаник состоит из 30 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 7,0 км².

Административная принадлежность

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии
Общины Урошевацкого округа
Общины Косовского округа